Agarrador pode designar as seguintes espécies de peixes:
 Echeneis naucrates
 Phtheirichthys lineatus
 Remora brachyptera
 Remora osteochir
 Remora remora
 Remorina albescens

Desambiguações de espécies